24K steht für:
 24K (Album), Musikalbum der finnischen Sängerin Evelina
 24K (Band), koreanische K-Pop-Band